Húnavatnssýsla es una amplia región histórica de Islandia, actualmente puede referirse a:

 Norður-Múlasýsla
 Suður-Múlasýsla